Maler (althochdeutsch malari) steht für:

 Kunstmaler, siehe Malerei
 Handwerker, siehe Maler und Lackierer
 Maler (Sternbild), ein Sternbild des Südhimmels

Maler ist der Familienname folgender Personen:

 André Maler (1920–2010), französischer Konteradmiral
 Eva Maler (* 1988), deutsche Schriftstellerin
 Friedrich Maler (1799–1875), deutscher Architekt, Diplomat, Kunstsammler und Kunstagent
 Hans Maler zu Schwaz (1480/88–1526/29), deutsch-österreichischer Maler
 Josua Maler (1529–1599), Schweizer Pfarrer und Lexikograph, siehe Josua Maaler
 Laux Maler (1485–1552), Lautenbauer aus Bologna
 Nikolaus Maler (* 1972), deutscher Fagottist
 Philipp Gottfried Maler (1893–1969), deutscher Autor, Bildungsreformer und Hobby-Ornithologe
 Teobert Maler (1842–1917), deutsch-österreichischer Architekt, Fotograf und Entdecker
 Valentin Maler (* um 1540; † vor 1. September 1603), deutscher Medailleur
 Wilhelm Maler (1902–1976), deutscher Musiktheoretiker und Komponist

Siehe auch:

 Mahler (Begriffsklärung)
 Maller, Volksstamm im antiken Indien